

Localidades

Kovanluk (Kraljevo)
Kovanluk (Merošina)

Desambiguação